BSP kan syfta på:

 BSP (inbyggda system) – ett operativsystem som anpassats för en specifik hårdvara
 BSP-gänga – ett gängsystem
 BSP –  Deutsche Reichsbahns driftspolis 1939– , se Bahnschutzpolizei
 BSP – ett  bruksprov för hundar, se Brukshundprov Spår